Ната́лья Серге́евна Гантиму́рова (род. 14 августа 1991 года, Пласт, СССР) — российская модель, победительница всероссийского конкурса красоты «Мисс Россия 2011». Финал конкурса прошёл 5 марта в концертном зале Барвиха Luxury Village. Первое место дало Наталье право в 2011 году представлять Россию на международных конкурсах красоты, в том числе и на конкурсе «Мисс Вселенная 2011», где она не вошла в число 16 финалисток.

Биография 
Наталья родилась в Челябинской области. По отцу происходит из известного тунгусского княжеского рода Гантимуровых. Мать, Светлана Гантимурова, урождённая Носырева, — дочь руководителя компании «Южуралзолото» и сестра вдовы Сергея Маркидонова — депутата Государственной Думы I созыва от Читинской области (1993—1995).

В 19 лет Наталья стала победительницей национального конкурса «Мисс Россия 2011». Девушка получила корону победительницы, а также 100 000 $ от генерального партнёра конкурса. После победы Наталья стала принимать участие в различных благотворительных акциях. Например, в апреле 2011 года она поддержала благотворительную акцию организации «Добрая Планета» в помощь детям-сиротам и детям-инвалидам.

Одновременно после финала Наталья начала подготовку к участию в конкурсе «Мисс Вселенная 2011». Самая интенсивная подготовка проходила непосредственно в Сан-Паулу — городе, где должен был состояться финал конкурса. Здесь Наталья провела около месяца. За это время она стала моделью в съёмке знаменитого фотографа Фадила Бериши, а также посетила с благотворительной миссией детский дом-интернат в Сан-Паулу. Однако 12 сентября, в день проведения конкурса «Мисс Вселенная 2011», Наталья не попала в число финалисток. Наталья призналась, что она довольна результатом и считает важным для себя само участие в конкурсе.

Наталья также приняла участие в конкурсе «Мисс Мира 2011», прошедшем 7 ноября в Лондоне, на котором заняла 20-е место.

Примечания

Ссылки 
 Новости красоты на Cosmo.ru: Конкурс «Мисс Вселенная» завершен

Наталья Сергеевна
Участницы конкурса «Мисс мира — 2011»
Мисс Россия
Выпускники РГГУ